Aorangia är ett släkte av spindlar. Aorangia ingår i familjen Amphinectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Aorangia